Filthy Empire — перший студійний альбом англійської групи Heaven's Basement, який був випущений 4 лютого 2013 року.

Композиції 
 Welcome Home - 3:17
 Fire, Fire - 4:15
 Nothing Left to Lose - 3:42
 Lights Out in London - 3:20
 I Am Electric - 2:58
 The Long Goodbye - 3:43
 Heartbreaking Son of a Bitch - 3:00
 Be Somebody - 3:42
 Can't Let Go - 3:58
 The Price We Pay - 5:24
 Jump Back - 3:09
 Executioner's Day - 4:51

Учасники запису 
 Аарон Б'юкенен - вокал
 Сід Гловер - гітара, бек-вокал
 Роб Еллершо - бас-гітара
 Кріс Річки - барабани

Джерела 
 Filthy Empire  allmusic
 Filthy Empire  last.fm

Альбоми Heaven's Basement
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми